W18 peut faire référence à :
 Autre chute de plain-pied, d’après la classification internationale des maladies ;
 Moteur W18, un moteur à explosion ;
 W18, la dix-huitième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres